Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres A et G, en majuscules ou minuscules selon les cas.

Codes 
 .ag : Antigua-et-Barbuda (domaine national de premier niveau)
 AG : Antigua-et-Barbuda (ISO 3166-1, code de plaque minéralogique)
 AG : Algérie (FIPS 10-4, code pays (désuet) de l'OTAN)
 AG : Argentine (code de l'organisation météorologique mondiale)
 AG : Argovie, canton suisse (ISO 3166-2, liste des principales subdivisions d'un pays - voir ISO 3166-2:CH)
 AG : Agrigente, province italienne (ISO 3166-2, liste des principales subdivisions d'un pays - voir ISO 3166-2:IT)
 AG : Air Contractors (code AITA)
 AG : dans le calendrier grégorien, est la double lettre dominicale représentant une année bissextile commençant un dimanche et comportant donc 52 semaines.
 A.G : Anna et Gzavie

Sigles et abréviations 
 AG : assemblée générale ;
 AG : anesthésie générale ;
 AG : Avant-garde, mensuel édité par le Mouvement jeunes communistes de France ;
 AG : Aktien Gesellschaft, soit société par actions en allemand ;
 AG : ailier gauche, poste au hockey sur glace ;
 AG : Abonnement général des chemins de fer fédéraux (Suisse) ;
 AG : abréviation d'acide gras en biologie et biochimie ;
 Ag : abréviation d'antigène, en médecine ;
 AG : abréviation d'appareil de Golgi, en biologie cellulaire ;
 AG : abréviation d'article générique ; 
 AG : avocat général, dans la magistrature française.
AG : abréviations de Anything goes, un tiers de stratégie pokémon.
AG : Ariana Grande

Symboles 
 Ag : symbole de l'élément chimique argent dans le tableau périodique des éléments.
 ag : symbole de l'attogramme valant 10 gramme.

Code
Code de canton suisse